Walter Hellmich ist der Name folgender Personen:

* Walter Hellmich (Herpetologe) (1906–1974), deutscher Herpetologe und Ökologe
 Walter Hellmich (Jurist) (* 1940), österreichischer Jurist und Richter 
 Walter Hellmich (Fußballfunktionär) (* 1944), deutscher Fußballfunktionär und Bauunternehmer